Escuela de comercio puede referirse a:
 Escuela superior de comercio (página de desambiguación)
 Escuela de Comercio (Argentina)
 Escuela Comercial de Aviación Adcox
 Escuela Bancaria y Comercial (EBC, 1929)
 Escuela elemental de Comercio de Valladolid